Свиньин Пётр:

 Свиньин, Пётр Павлович (1801—1882) — декабрист, в службу вступил в 1820 юнкером в лейб-гвардии Кавалергардский полк. В 1825 — поручик того же полка. Член петербургской ячейки Южного общества (с сентября 1825).
 Свиньин, Пётр Сергеевич (1734—1813) — сын офицера Российского Императорского флота Сергея Ивановича Свиньина (ок.1703—1766). Генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор (1796), кавалер, дед декабриста Петра Свиньина, отец писательницы Екатерины Петровны Бахметевой (ей принадлежат небольшие статьи и переводы в «Живописце» (1772), «Чтении для вкуса, разума и чувствований» 1790-х годов, «Приятном и полезном препровождении времени» (1797)).